Филатов луг:
 «Филатов Луг» — станция Сокольнической линии Московского метрополитена.
 «Филатов Луг» — парк в Новомосковском административном округе Москвы.
 Филатов Луг — улица в Новомосковском административном округе Москвы.

См. также 
 Филатов